Harald Wehner ist der Name folgender Personen:

* Harald Wehner (Fußballspieler) (1938–2012), deutscher Fußballspieler
 Harald Graf von Posadowsky-Wehner (1910–1990), deutscher Marineoffizier und Marineattaché